Гря́зинский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) на востоке Липецкой области России.

Административный центр — город Грязи.

География 
Площадь 1440 км². Район граничит с Тамбовской областью, а также с Добринским, Усманским, Липецким, Добровским районами Липецкой области.

Основные реки — Воронеж, Матыра, Байгора, Двуречка, Лукавка; здесь же расположено крупнейшее в области Матырское водохранилище.

История 
Район образован 30 июля 1928 года из части территории Липецкого уезда в составе Центрально-Чернозёмной области (ЦЧО) (до 16 сентября 1929 входил в Козловский округ, до 1930 — в Усманский округ). После разделения ЦЧО 13 июня 1934 года вошёл в состав Воронежской области. С образованием 6 января 1954 года Липецкой области включён в её состав. 19 ноября 1959 года к Грязинскому району была присоединена часть территории упразднённого Липецкого района. 1 февраля 1963 район был упразднён (территория вошла в Липецкий, Добринский и Усманский районы), но 11 января 1965 года восстановлен.

Официальные символы района 

Герб Грязинского района утверждён  16 февраля 2005 года Решением Грязинского районного Совета депутатов № 109 «О гербе Грязинского района».

Флаг Грязинского района утверждён 16 февраля 2005 года Решением Грязинского районного Совета депутатов № 110 «О флаге Грязинского района».

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (город Грязи) проживают  % населения района.

Административно-муниципальное устройство 
Грязинский район, в рамках административно-территориального устройства области, включает 17 административно-территориальных единиц, в том числе 1 город районного значения и 16 сельсоветов.

Грязинский муниципальный район, в рамках организации местного самоуправления, включает 17 муниципальных образований, в том числе 1 городское и 16 сельских поселений:

Населённые пункты 
В Грязинском районе 61 населённый пункт.

 Упразднённые населённые пункты
В 2015 году упразднена деревня Яковлевка.
В 2020 году упразднена деревня Гудаловка, включённая в село Плеханово.

Транспорт

СМИ 
В районе выходит газета «Грязинские известия».

Примечания

Ссылки 
 Сведения на сайте областной администрации

Грязинский район Липецкой области